Taffe ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Taffe (* 1981), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Taffe (1827–1884), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Taaffe